Пітел, Піте́ль — неоднозначний термін.

Прізвище 

 Едвіж Пітель ( 1967) — французька велосипедистка.
 Пітел Сергій Анатолійович ( 1995) — український футболіст, півзахисник ужгородської «Говерли».
 Франсуаза Пітель (1662—1721) — французька акторка.

Топонім 
 Пітель — озеро на кордоні Латвії і Росії.

Див. також 
 Питель